Нью-Йорк Космос ():
 Нью-Йорк Космос (1970–1985) — колишній американський футбольний клуб, що грав у першій версії NASL, тодішньому вищому дивізіоні США і Канади.
 Нью-Йорк Космос (2010) — сучасний американський футбольний клуб, що грає у «новій» NASL, нинішньому другому дивізіоні США і Канади.